Campionatul African de Handbal Feminin pentru Tineret din 2022 a fost a XXVIII-a ediție a Campionatului African de Handbal Feminin pentru Tineret și s-a desfășurat la Conakry, în Guinea, între 19 și 26 februarie 2022. Competiția a servit și ca turneu de calificare la Campionatul Mondial pentru Tineret, găzduit de Slovenia.

Partidele s-au desfășurat în sala de sport a stadionului 28 Septembrie din Conakry.

Tragerea la sorți
Tragerea la sorți a avut loc pe 15 ianuarie 2022, la sediul Confederației Africane de Handbal din Abidjan, Coasta de Fildeș. Cele opt echipe participante au fost extrase în două grupe preliminare de câte patru echipe.

Grupele preliminare
Orele de mai jos sunt cele locale (UTC±0).

Grupa A

Grupa B

Fazele eliminatorii
Locurile 1-4

Locurile 5-8

Semifinalele pentru locurile 5-8

Semifinalele

Meciul pentru locul 7

Meciul pentru locul 5

Finala mică

Finala

Clasamentul final

Referințe 

2022 în Guineea
2022 în handbal
Campionatul African de Handbal Feminin pentru Tineret
Handbal în Guineea
Sport în Conakry